Василий Фёдорович Варнавский (1910 год, село Бахмут, Уфимская губерния, Российская империя — 12.02.1993) — колхозник, механик, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1910 году в селе Бахмут Уфимской губернии. После окончания курсов механизаторов в 1926 году работал механизатором. С 1929 года работал механиком в Келесской МТС Южно-Казахстанской области. В 1932 году был призван в ряды Красной Армии. После армейской службы возвратился в 1935 году работал механиком в различных МТС Южно-Казахстанской области. С 1943 года работал в Ленгерской МТС Южно-Казахстанской области. В 1957 году был назначен старшим механиком Ленгерской МТС.

Благодаря деятельности Василия Варнавского колхозы, обслуживаемые Ленгерской МТС, собрали в 1947 году по 11 центнеров зерновых с каждого гектара, превысив план на 1,5 центнера. За свои достижения в трудовой деятельности был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года;
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;

Литература 
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5-89800-123-9, II том

Ссылки